Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel: Qatar Total Open) van 2019 vond plaats van maandag 11 tot en met zaterdag 16 februari 2019 in Doha, Qatar. Het was de zeventiende editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Petra Kvitová uit Tsjechië besloot haar titel niet te komen verdedigen.

De ongeplaatste Belgische Elise Mertens won het toernooi door in de finale de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep te verslaan. Mertens wist het toernooi van Doha voor het eerst in haar carrière te winnen. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 158.895 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens was als vijfde geplaatst – zij werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters waren de Canadese Gabriela Dabrowski en de Letse Jeļena Ostapenko. Zij besloten echter om niet opnieuw samen deel te nemen. Dabrowski speelde samen de Chinese Xu Yifan – zij vormden tevens het derde reekshoofd maar geraakten niet verder dan hun openingspartij. Ostapenko vormde een team met de Russin Veronika Koedermetova en wist de halve finales te bereiken waarin zij verloren van de latere winnaressen.

De ongeplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel bestaande uit de Duitse Anna-Lena Grönefeld en de Nederlandse Demi Schuurs in de match-tiebreak. Het was hun dertiende gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongste zus) had daarnaast nog vijf andere titels. Latisha (de oudste zus) twintig.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2019
Doha